ENM est un sigle qui peut signifier :
 École nationale de la magistrature ;
 École nationale de la météorologie ;
 École nationale de musique.

enm est un code qui peut signifier :
 moyen anglais, la langue parlée en Angleterre entre les s (ancêtre de l'anglais et successeur du vieil anglais), selon la norme ISO 639-2.